Eschachthal ist der Ortsname von

 Eschachthal (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eschachthal (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern